Wallat ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Wallat (1882–1911), deutscher Bildhauer
 Hans Wallat (1929–2014), deutscher Dirigent
 Hendrik Wallat (* 1979), deutscher Soziologe, Politikwissenschaftler und Philosoph
 Holger Wallat (* 1943), deutscher Architekt
 Kurt Wallat (* 1960), deutscher Archäologe
 Manfred Wallat (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Paul Wallat (1879–1964), deutscher Maler und Bildhauer 
 Stefan Wallat (* 1987), deutscher Ruderer